Бараба́новка — название населённых пунктов.

Россия 
 Барабановка — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Барабановка — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Барабановка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Барабановка — деревня в Наровчатском районе Пензенской области.
 Барабановка — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Барабановка — исчезнувшее село а Красногвардейском районе Крыма.

См. также 
 Верхняя Барабановка